Raatejoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatejoki (vattendrag i Lappland), 
 Raatejoki (vattendrag i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar